Инженерно-физический журнал (ИФЖ) — научный журнал, издаваемый Государственным научным учреждением «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова» Национальной академии наук Беларуси.
Переиздаётся на английском языке издательством «Springer» под названием «Journal of Engineering Physics and Thermophysics» (JEPTER).

Тематика публикаций 
«Инженерно-физический журнал» публикует результаты теоретических и экспериментальных физических исследований в следующих областях:
 теплофизика
 тепломассообмен
 теория теплопроводности
 термодинамика необратимых процессов
 теория сушки
 строительная теплофизика
 структурно-механические характеристики дисперсных систем
 реодинамика
 реология

См. также 
 Журнал инженерной теплофизики

Ссылки 
 ИФЖ
 «Journal of Engineering Physics and Thermophysics» (JEPTER) на сайте ИТМО
 «Journal of Engineering Physics and Thermophysics» (JEPTER)

Инженерные журналы
Научные журналы СССР
Журналы издательства Springer
Теплофизика
Научные журналы на русском языке
Научные журналы на английском языке
Журналы Белоруссии
Журналы Белорусской ССР